Horus (ou sa forme abrégée Hor ou Har) est un terme pouvant s'appliquer :

Histoire de l'Égypte

Dieux 
 dieu d'Égypte Horus sous ses différentes manifestations :
 Harmakhis,
 Harphrê,
 Hormerty,
 Hormios,
 Horus Curateur de son père, ou Harendotès,
 Horus d'Aniba, en Nubie,
 Horus d'Edfou, ou Horbehedety,
 Horus de Hebenou,
 Horus de l'Horizon, ou Horakhty,
 Horus de Libye,
 Horus de Mesen,
 Horus de Nekhen,
 Horus fils d'Isis, ou Horsaïsé (filiation d'Osiris et Isis),
 Horus l'Ancien, ou Horsemsou,
 Horus l'Enfant, ou Harpocrate,
 Horus le Grand, ou Haroëris,
 Horus-Shed,
 Hor-Khonsou,
 Min-Horus,
 Horus aux crocodiles

Pharaons 
 Horus Adjib
 Horus Aha
 Horus Ba
 Horus Crocodile
 Horus Den
 Horus Djer
 Horus Djet
 Horus Lion
 Horus Narmer
 Horus Nebka
 Horus Qâ
 Horus Séhertaouy
 Horus Sémerkhet
 Harsiesi 
 Harsiesi 
 Horus au serekh
 Nom d'Horus, le premier des noms de la titulature des pharaons
 Nom d'Horus d'or, le troisième des noms de la titulature des pharaons

Œuvre de fiction 
 Horus, prince du Soleil, film d'animation japonais
 Horus, Primarque des Luna Wolves (Sons of Horus/Black Legion) dans l'univers de Warhammer 40,000

Patronyme 
 Horus, philosophe cynique de l'antiquité.

Divers 
 Horus, maison d'édition de bande dessinée
 Horus, genre de pseudoscorpions de la famille des Olpiidae
 Horus, module du projet EOLE, un serveur de fichiers administratif basé sur GNU/Linux.

Index égyptologique
Homonymie de titre